Gubernija di Smolensk – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Smolensk – oblast' della Russia
 Principato di Smolensk – principato della Russia
 Voivodato di Smoleńsk – unità di divisione amministrativa e governo locale del Granducato di Lituania